Asante ist
 der Name einer westafrikanischen Ethnie, siehe Aschanti (Volk)
 der Name eines Brettspiels von Rüdiger Dorn, siehe Asante (Spiel)

Asante ist der Familienname folgender Personen:

 Amma Asante (* 1969), britische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Amma Asante (Politikerin) (* 1972), niederländische Politikerin
 Anita Asante (* 1985), englische Fußballspielerin
 Isaac Asante (* 2002), belgisch-ghanaischer Fußballspieler
 Molefi Kete Asante (* 1942), US-amerikanischer Autor und Afrozentrist
 Solomon Asanté (* 1990), ghanaischer Fußballspieler